Lars Johansson och liknande namn kan syfta på:

Politiker

Lars Johansson (L), tidigare ordförande i Liberala studentförbundet
Lars Johansson (socialdemokrat), socialdemokratisk riksdagsledamot från Göteborg
Lars Johansson (v), tidigare förbundsordförande för Kommunistisk ungdom
Larz Johansson, centerpartistisk riksdagsledamot

Idrott
Lars Johansson (bandyspelare), bandyspelare som har vunnit SM-guld och som har spelat för Kalix BF
Lars Johansson (ishockeyledare), general manager för Skellefteå AIK Hockey
Lars Johansson (ishockeymålvakt), ishockeymålvakt född 1987
Lars Johansson, långdistanslöpare 2000-talet
Lars Johansson, terränglöpare 2000-talet

Övriga
Lars Johansson, diktare på 1600-talet
Lars Johansson (regissör), regissören av filmen Halva sanningen
Lars Johansson, trollkonstnär med artistnamnet Joe Labero
Lars Johansson (redare), företagare i Skärhamn, bror till Vilgot Johansson
Lars Johansson (militär), svensk flygvapenofficer född 1950
Lars Johanson, svensk formgivare, född 1922
Lars Johansson Stockenberg, träbildhuggare från 1600-talet
Lars T. Johansson, skådespelare och tidigare chef för Västernorrlands Regionteater

Källor